Hugo Eickhoff ist der Name folgender Personen:

* Hugo Eickhoff (Mediziner) (1905–1972), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Hugo Eickhoff (Politiker) (1906–1944), deutscher Politiker (KPD) und Widerstandskämpfer